Тайо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 2833 человека (2008 г.), плотность населения составляет 257 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 38012. Телефонный код — 0463.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20070403200637/http://www.comune.taio.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики